Римантас Шаджюс  (родился 8 октября 1960 года) — литовский и европейский государственный деятель, политик, член Социал-демократической партии Литвы, министр финансов Литвы в 2006—2008 и 2013—2016 года, с 2016 года аудитор Европейской Счётной палаты.

Биография 
Родился в Вильнюсе, Литовская ССР, в 1960 году. В 1978 году окончил 23-ю среднюю школу в Вильнюсе. Призер Всесоюзной олимпиады юных химиков (СССР).
Окончив школу с золотой медалью, поступил на химический факультет Московского государственного университета, который окончил с отличием в 1983 году. После окончания университета продолжил обучение в аспирантуре. В период обучения принимал активное участие в деятельности студенческих строительных отрядов, проявил организаторские способности.

Вернувшись в Литву, в 1989—1999 годах работал на кафедре теоретической физики физического факультета Вильнюсского университета. Его научные интересы относились к проблемам квантовой механики, квантовой химии, физики твердого тела. Опубликовал ряд научных работы в литовской и международной научной печати.
Со второй половины 1990-х годов занимался изданием научной (в основном физико-математической) литературы. В 1994—2001 гг. перевел с русского на английский Литовский физический сборник, английская версия которого вышла в США. В 1999—2003 гг. работал редактором в издательстве научной литературы. Участвовал в подготовке английского издания «Энциклопедии физики твердого тела» российских и украинских ученых, которое вышло в свет в 2004 году в издательстве Elsevier.
В тот же период организовал частную консалтинговую фирму в области налогового права и бухгалтерского учёта, которой руководил с 1996 по 2003 год. 
Интерес к праву подтолкнул Шаджюса к необходимости получения получению академического юридического образования. В 2002 году, закончив заочное обучение на юридическом факультете Вильнюсского университета, он получил специальность юриста и квалификационную степень магистра права.

В 2009—2012 годах преподавал государственные финансы в Литовском университете образовательных наук. В тот же период работал в академическом издательстве.
Разнообразный жизненный опыт и полученное образование способствовали Римантасу Шаджюсу в его политической карьере и на государственной службе.

Свободно владеет русским, английским, немецким, польским языками, а также французским языком.

Политическая карьера 
Римантас Шаджюс являлся членом Демократической рабочей партии Литвы с момента её основания в 1989 году, а после её реорганизации стал членом Социал-демократической партией Литвы, в которой состоит неизменно. Ещё в 1990-х годах активно участвовал в партийной жизни. С 2004 года занимал различные государственные посты:
 В 2003—2004 годах — заместитель министра социального обеспечения и труда Литвы.
 В 2004—2006 годах — заместитель министра здравоохранения Литвы.
 В 2006—2007 годах — заместитель министра финансов Литвы.
 В 2007—2008 и в 2013—2016 годах — министр финансов Литвы .
В период руководства Министерством финансов Римантас Шаджюс в 2013 году являлся Председателем Совета по экономическим и социальным вопросам (ЭКОФИН) Европейского союза. Будучи министром финансов Литвы по должности входил в Совет управляющих Европейского инвестиционного банка. Под его руководством финансовые органы Литвы успешно осуществили подготовку к вступлению Литвы в еврозону и с 1 января 2015 года на территории Литвы был введен Евро.

С 16 июня 2016 года Римантас Шаджюс занял пост аудитора от Литвы в Европейской счётной плате (ECA)

Семья 
Римантас Шаджюс женат, имеет детей. Жена Даля. Дочь Кристина (1996) — провизор, закончила Литовский университет наук о здоровье. Сын Алмантас (2005) — школьник.

Награды 
 Офицерский крест ордена Витовта Великого — 2015.

Интересные факты 
Римантас Шаджюс занимал пост Министра финансов Литвы дольше всех в современной истории — 5 лет и 27 дней. Ближайший «преследователь» Вилюс Шапока занимал этот пост лишь 4 года без одного дня.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Википедия:Биографии современников
Выпускники химического факультета МГУ
Министры финансов Литвы
Члены Социал-демократической партии Литвы
Политики XXI века

Родившиеся в 1960 году
Родившиеся в Вильнюсе